11 км, 11-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

Азербайджан 
 11 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 554236

Белоруссия 
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белорусская железная дорога. Код 168767

Грузия 
 11 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 570915

Россия 
 11 км — остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на участке Мга — Невдубстрой, в Кировском районе Ленинградской области.
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 030114
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 055215
 11 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 014520

 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Находится рядом с посёлком Барзас. Код 872036
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 894128
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 636135
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 217713
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 189744
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206244
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 613044
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога. Код 608826
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 793622
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 764884
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 780656
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 603428
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 594322
 11 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 607518
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Орск — Рудный Клад. Код 810118

Украина 
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Ордовка — Змиев. Код 442149
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Потоки — Редуты. Код 425548
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 480422
 11 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 483613

Республика Крым 
 11 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 474332
 11 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 451612